Байда́рская доли́на (, ) — межгорная котловина в юго-западной части полуострова Крым, с 1991 года — крупнейший в Крыму заказник «Байдарский». В административном отношении находится в Балаклавском районе, на юго-востоке территории, подчинённой горсовету Севастополя.

Названа по старому названию села Орлиного — Байдары.

В начале XIX века значительные земли тут принадлежали адмиралу Н. С. Мордвинову.

«Когда Мордвинов получил за заслуги Байдарскую долину, ему дан был выбор, и он, конечно, выбрал самую лучшую местность, где великолепная растительность, воздух самый живительный и местоположение самое красивое: яйла освежает и оживляет эту местность», — свидетельствовала А. О. Смирнова.

Сёла, расположенные в Байдарской долине, объединены в Орлиновский сельсовет, входящий в состав Балаклавского района города Севастополя (в скобках указаны названия, существовавшие до переименования, последовавшего за депортацией крымских татар в 1944 году):
 Кизиловое
 Колхозное (Узунджа)
 Новобобровское (Бага)
 Озёрное
 Орлиное (Байдар)
 Павловка (Сахтик)
 Передовое (Уркуста)
 Подгорное (Календо)
 Родниковое (Скеля)
 Россошанка (Саватка)
 Тыловое (Хайто)
 Широкое (Бююк-Мускомия)

Байдарская долина находится на высоте 300—400 метров, окружающие её горы — 600—800 метров. Через долину проходила старая дорога из Херсонеса (а затем Севастополя) на Южный берег Крыма. На южной оконечности долины находится перевал Байдарские ворота, с которого открывается вид на Южный берег Крыма.
С 1991 года Байдарская долина вошла в состав крупнейшего в Крыму заказника «Байдарский». С 2002 года в долине расположена база летних полевых практик студентов географического факультета МГУ.

Примечания

Ссылки 
 
 Топонимический словарь Севастополя 
Администрация Орлиновского муниципального округа 
Справочник Байдарской долины 

Крымские горы
Долины Севастополя
Долины Крыма